Dietzenrode-Vatterode, gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Vatterode (Mansfeld), plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt